Gustaf Björck heter flera personer med egna artiklar:

*Gustaf Björck (1806–1888), präst och riksdagsman
Gustaf Björck (1956–2019), präst och politiker